José de Austria o José de Habsburgo puede referirse a:

Personajes 
Archiduque de Austria y Emperador del Sacro Imperio
José I de Austria (1678-1711)
José II de Austria (1741-1790)
Emperador de Austria
Francisco José I de Austria (1830-1916)
Archiduque Palatino de Hungría
José Antonio de Austria (1776-1847)
José Carlos de Austria (1833-1905)
Otros personajes
Juan José de Austria (1629-1679), hermanastro y valido de Carlos II de España
Carlos José de Habsburgo (1649-1664)
Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este (1849-1936)
José Fernando de Austria-Toscana (1872-1942)